Fabrika ima više značenja:
 Fabrika (Alesandrija)
 Fabrika (Dolina Aoste)
 Fabrika (Bolonja)
 Fabrika (Kozenca)
 Fabrika (Kuneo)
 Fabrika (Firenca)
 Fabrika (Padova)
 Fabrika (Pavija)
 Fabrika (Piza)